Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Luis Horna che hanno battuto in finale Marcel Granollers e Santiago Ventura per walkover.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (finale)
 Carlos Berlocq /  Martín Vassallo Argüello (primo turno)

 Pablo Cuevas /  Luis Horna (Campioni)
 Juan Pablo Brzezicki /  Juan Pablo Guzmán (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2007